Похитители книг:

 Похитители книг — фильм
 Похитители книг — альбом группы Мумий Тролль